Jocelyn Roux, est un footballeur suisse, né le  à Genève en Suisse. Il évolue au poste d'attaquant avec le FC Wil.

Biographie

Palmarès 
 Avec Lausanne-Sport :
 Champion de Challenge League en 2011.

Statistiques détaillées

En club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Joueur de l'AC Bellinzone
Joueur du FC Thoune
Joueur du FC Lausanne-Sport
Joueur de l'Étoile Carouge FC
Joueur du Stade nyonnais FC
Naissance en août 1986
Naissance à Genève